El Choro steht für:

 "El Choro (Beni)" siehe El Triangulo, Ortschaft im Departamento Beni, Bolivien
 El Choro (Nor Yungas) Ortschaft in der Provinz Nor Yungas, Bolivien
 El Choro (Oruro), Ortschaft im Departamento Oruro, Bolivien
 Municipio El Choro, Landkreis im Departamento Oruro, Bolivien

Siehe auch:
 El Chorro